Leah Isadora Behn (* 8. dubna 2005 Hankø, Norsko) je druhá dcera princezny Marty Louisy Norské a jejího exmanžela, zesnulého spisovatele Ariho Behna. Leah je třetí vnučkou krále Haralda V. a královny Sonji.

Leah je šestá v řadě nástupnictví na norský trůn za jejím strýcem Haakonem Magnusem, jeho dětmi, Ingrid Alexandrou a Sverrem Magnusem, její matkou a její starší sestrou. Má dvě sestry jménem Maud Angelica Behn a Emma Tallulah Behn.

Biografie

Narození 
V září 2004 vydala norská královská rodina oznámení, že princezna Marta Louisa je podruhé těhotná, a že porod druhého dítěte se očekává následující rok v dubnu.

Leah se narodila 8. dubna 2005 v letní residenci jejích rodičů na ostrově Hankø, který patří do obce Fredrikstad. Skutečnost, že se Marta Louisa rozhodla porodit doma byla objektem kritiky. Uvedla, že to udělala jednoduše proto, že se jí to zdálo přirozenější.

Při narození byla Leah pátá v linii následnictví na norský trůn, ale byla odsunuta na šesté místo poté, co se narodil princ Sverre Magnus, druhé dítě norského korunního páru. Stejně jako její starší sestra, Leah nemá žádné královské tituly, ale stále je v linii nástupnictví na trůn.

Křest 
Leah byla pokřtěna 16. června 2005 v kapli královského paláce. Ceremonii vedl biskup z Osla, Ole Christian Kvarme. Jejími kmotry jsou její babička, královna Sonja Norská, princezna Laurentien Nizozemská, bratr Ariho Behna, Espen Bjørshol, a Gry Brusletto, Katharina Salbu, Didrik Vigsnæs a Jon Andreas Håtun, přátelé Marty Louisy a Ariho Behna.

Jména 
 Leah: jméno princezny Leii ze Star Wars, která je podle její matky „ta nejkrásnější princezna vůbec“.
 Isadora: jméno slavné bruslařky Isadory Duncanové, kterou její rodiče obdivují.

Přijímání 
Dne 30. srpna 2020 byla přijata v kostele Jar v Bærumu.

Předkové

Reference 

Glücksburkové
Norové anglického původu
Norové dánského původu
Norové švédského původu
Norové německého původu
Norští křesťané
Norské děti
Narození 8. dubna
Narození v roce 2005
Narození v Norsku
Žijící lidé
Ženy